Мария Мироновна Халатова (Халатян) (1870 — 5 октября 1960) — российская и советская актриса немого кино и театра. Одна из популярных актрис русского дореволюционного кинематографа. Заслуженная артистка РСФСР (16.05.1945). Мать актёра Виктора Халатова.

В 1926 году играла в Самарском театре. В 1929–1934 годах — актриса передвижного театра «Красный факел».

Умерла 5 октября 1960 года на 95 году жизни. Похоронена в Киеве на Байковом кладбище (участок № 8а) рядом с мужем, актером Михаилом Горским.

Фильмография 
 1918 «Клятвой спаянные» :: мать Нери;
 1916 «Дикая сила» :: тетя Басси;
 1916 «Путаница»
 1915 «После смерти» :: мать Зои;
 1915 «Любовь статского советника» :: мать Лолы;
 1915 «Леон Дрей» :: мать Леона;
 1914 «Господин директор флиртует» :: жена Кисточкина.

Источники 

Персоналии по алфавиту
Актрисы России
Актрисы СССР
Актрисы немого кино
Похороненные на Байковом кладбище